Не́споли () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Несполи, Мауро (род. 1987) — итальянский стрелок из лука.
 Несполи, Паоло (род. 1957) — итальянский астронавт.